A metamorfose da borboleta é um fato biológico que ocorre durante o crescimento das espécies da ordem Lepidoptera, que inclui também as mariposas. Durante a forma imatura, se apresentam como lagartas, na maioria fitófagas. É um inseto de desenvolvimento completo, isto é, apresenta as fases de ovo, lagarta, pupa e adulto. As mariposas podem ter lagartas urticantes, e muitas espécies têm um casulo protegendo a pupa. Nas borboletas as lagartas não são urticantes e não formam casulo, pois as pupas são nuas e suspensas ou sucintas.

Biologia